Samoset bezeichnet:

 Samoset (Sachem) (ca. 1590–1653), ein Sachem (Häuptling) der Abenaki-Indianer.

Nach dieser Person benannte Ortschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Samoset (Alabama), Walker County, Alabama
 Samoset (Florida), Manatee County, Florida
 Samoset (New Hampshire), Belknap County, New Hampshire

Neben Ortschaften wurden auch Schulen und eine Pfadfinderorganisation nach Samoset benannt.